Епархия Тиеса () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Тиес, Сенегал. Епархия Тиеса входит в митрополию Дакара. Кафедральным собором епархии Тиеса является церковь Святой Анны.

История 
6 февраля 1969 года Римский папа Павел VI издал буллу Pro summo, которой учредил епархию Тиеса, выделив её из архиепархии Дакара.

Ординарии епархии 
 епископ François-Xavier Dione (6.02.1969 — 4.02.1985);
 епископ Jacques Sarr (17.10.1986 — 18.01.2011);
 Sede vacante (2011—2013);
 епископ André Gueye (18.01.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Pro summo

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Сенегала